Шавань — топоним:

КНР 
 Шавань (Чугучак) (沙湾) — уезд округа Чугучак в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР)
 Шавань (Лэшань)(沙湾) — район городского округа Лэшань провинции Сычуань (КНР)

Российская Федерация 
 Шавань — станция (тип населенного пункта) Сегежского района Республики Карелия.
 Шавань — озеро в Сегежском районе Республики Карелия (РФ)